Alfie Hewett era il campione in carica e ha confermato il titolo battendo in finale Stéphane Houdet con il punteggio di 7–69, 7–65.

Teste di serie 

  Gustavo Fernández (semifinale)

  Shingo Kunieda (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019